Клеобула — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Клеобула — мать Еврипида от Аполлона, по данным Псевдо-Гигина;

 Клеобула — жена Алея, мать Кефея и Амфидаманта;

 Клеобула — мать Леита;

 Клеобула — мать Миртила, дочь Эола или Эпола.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов